Ро́у ( или Roe) — фамилия.

Известные носители

А 
  (род. 1990) — английский киноактёр.
 Роу, Александр Артурович (1906—1973) — советский кинорежиссёр.

Б 
 Роу, Брайан (род. 1988) — американский футболист.
 Роу, Брэд (род. 1970) — американский актёр.

Д 
 Роу, Дебби (род. 1958) — вдова Майкла Джексона.
 Роу, Джеймс (род. 1943) — американский астроном, первооткрыватель астероидов.
 Роу, Дженнифер (род. 1948) — австралийская писательница.
 Роу, Джослин (1892—19??) — английский футболист.

К 
 Роу, Келин (род. 1991) — американский футболист.
 Роу, Колвин (род. 1956) — английский футболист и тренер.

Н 
 Роу, Николас (1674—1718) — английский писатель.
 Роу, Николас (род. 1966) — шотландский актёр.

П, Р 
 Роу, Пол (1914—1993) — американский хоккеист, призёр Олимпийских игр.
 Роу, Розалин (1933—2015) — британская спортсменка.

Т 
 Роу, Том (род. 1956) — американский хоккейный тренер и менеджер.
 Роу, Томми (род. 1942) — американский поп-певец.

Ф 
Роу, Филиппа, баронесса Кутти (1962—2022) — британский политик, консерватор, член Палаты лордов (с 2016 года)[2], лидер городского совета Вестминстера с 2012 по 2017 год.

Ч 
 Роу, Чарли (род. 1996) — английский актёр.

Составные фамилии 
 Смит-Роу, Имил (род. 2000) — английский футболист.
 Хантер-Роу, Кэролин (род. 1964) — британская бегунья на сверхмарафонские дистанции.

Вымышленные персонажи 
 Делсин Роу () — главный герой игры Infamous: Second Son.

См. также 

 
 
 
 РОУ — Российский Открытый университет